Monte Fellone – frazione dei comuni italiani di Martina Franca e Villa Castelli, in Puglia
 Monte Fellone – colle delle Murge meridionali, in Puglia
 Grotta Monte Fellone – grotta della Puglia